Karangpawitan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Karangpawitan, administrativ by, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 
 Kecamatan Karangpawitan, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Karangpawitan, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar